Michel Sénéchal (1927-2018), chanteur classique français ;
 Michel Sénéchal (1939-2007), footballeur français notamment au FC Rouen ;
 Michel Sénéchal  (1950-2019), footballeur français notamment au RC Strasbourg.